Джо́натан Э́рикссон (; род. 2 марта 1984, , Швеция) — профессиональный шведский хоккеист, защитник клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз». Бронзовый призёр чемпионата мира 2010 года, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2014 года.

Игровая карьера 
Эрикссон был выбран на драфте НХЛ в 2002 году в 9 раунде под общим последним 291-м номером командой «Детройт Ред Уингз».

Свою карьеру хоккеиста начинал в качестве центрального нападающего. Одну игру в сезоне 2001/02 он провёл в качестве защитника, и именно эту игру смотрел шведский скаут «Красных крыльев» Хокан Андерссон, который смог разглядеть в Эрикссоне будущего защитника основного состава «Ред Уингз». На протяжении следующих 4 сезонов Эрикссон играл в различных командах в Швеции, как в защите так и в нападении.

В 2006 году «Детройт Ред Уингз» подписал с Эрикссоном контракт начального уровня сроком на 2 года. Эрикссон переехал в США и начал играть за «Гранд-Рапидс Гриффинс» — фарм-клуб «Детройта».

Первую игру в НХЛ за «Детройт Ред Уингз» сыграл 22 февраля 2008 года против «Калгари Флэймз». 26 февраля 2008 года, во второй своей игре, забросил первую шайбу в НХЛ в матче против «Эдмонтон Ойлерз», поразив точным броском ворота Мэтью Гарона. По итогам сезона 2007/08 Эрикссон провёл за «Красные крылья» 8 матчей, забросив 1 шайбу. В плей-офф не сыграл ни одного матча, а «Ред Уингз» выиграли Кубок Стэнли. Имя Эрикссона не было выгравировано на кубке, но защитник получил перстень от руководства «Детройта».

В 2008 году «Детройт» подписал с Эрикссоном трёхлетний контракт, по которому игрок должен был получать 2,7 млн долларов за сезон. В регулярном сезоне 2008/09 забросил 1 шайбу и сделал 3 голевые передачи. 16 апреля 2009 года он сыграл свою первую игру в плей-офф Кубка Стэнли против «Коламбус Блю Джекетс». В этом матче Эрикссон заработал и своё первое очко в плей-офф, забросив шайбу. Во 2-м раунде плей-офф Кубка Стэнли 2009 в первом матче серии против «Анахайм Дакс» Джонатан отдал 2 голевые передачи и подрался с нападающим «Уток» Кори Перри. Гол Эрикссона стал единственным для «Детройта» в седьмом решающем матче финальной серии против «Питтсбург Пингвинз», но не помог «Красным крыльям» во второй раз подряд завоевать Кубок Стэнли. «Ред Уингз» проиграли матч со счетом 1:2, а вместе с ним и серию в целом 3–4.

В 2011 году подписал новый трёхлетний контракт с «Детройтом» на общую сумму 9,75 млн. долл.

27 ноября 2013 года  продлил соглашение с «Красными крыльями». По новому 6-летнему контракту Эрикссон получит в общей сложности $ 25,5 млн долларов, в среднем $ 4,25 млн в год.

Международная карьера 
После того как «Детройт Ред Уингз» выбыл из борьбы за Кубок Стэнли, Эрикссон смог выступить на чемпионате мира 2010 года и завоевал бронзовую медаль в составе сборной Швеции. Так же выступал на чемпионате мира 2012 года, проведя на площадке две игры.

Играл в составе сборной Швеции на зимних Олимпийских играх 2014 года, на которых шведы завоевали серебряные медали.

Личная жизнь 
У Джонатана есть два брата старший Джимми и младший Йеспер. Отец Джонатана Свен Эрикссон в прошлом так же хоккеист, играл на позиции нападающего.

Статистика

Регулярный сезон и плей-офф

Международные турниры

Комментарии

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Швеции
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Игроки ХК «Сёдертелье»
Игроки ХК «Худдинге»
Игроки ХК «Альмтуна»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»